Oberndobl ist der Name folgender Orte:

 Oberndobl (Beutelsbach), Ortsteil von Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Oberndobl (Gemeinde Zell), Katastralgemeinde von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich